Az 1971-es férfi röplabda-Európa-bajnokságot Olaszországban rendezték 1971. szeptember 23. és október 1. között. Eredetileg 24 csapat indult volna, de két csapat nem vett részt a tornán. Az Eb-t a Szovjetunió nyerte meg, a magyar válogatott az ötödik helyen végzett.

Lebonyolítás 
A csapatok 6 darab, 4 csapatos csoportot alkottak, azonban az A csoportból két csapat hiányzott, ezért csak két csapat szerepelt. A csoportokban körmérkőzések döntötték el a csoportok végeredményét, az A csoportban csak egyetlen mérkőzést játszottak. A csoportokból az első helyezettek jutottak a hatos döntőbe, a másodikok a 7–12. helyért játszhattak. Mivel az A csoportban nem volt harmadik és negyedik helyezett, így a további csoportok harmadik és negyedik helyezettjei ötcsapatos helyosztó csoportot alkottak, a harmadikoka 13–17., a negyedikek a 18–22. helyért mérkőzhettek.

Csoportkör

A csoport 

 Anglia nem érkezett meg a tornára.
 Albánia visszalépett, miután egy csoportba került a Szovjetunióval.

B csoport

C csoport

D csoport

E csoport

F csoport

Helyosztók

A 18–22. helyért

A 13–17. helyért

A 7–12. helyért

Hatos döntő

Végeredmény

Források

Kapcsolódó szócikkek 
 1971-es női röplabda-Európa-bajnokság

Röplabda
Férfi röplabda-Európa-bajnokság